Алекса́ндр Зельдо́вич:
 Зельдович, Александр Григорьевич (1915—1987) — советский учёный в области физики низких температур и криогенной техники, лауреат Ленинской премии.
 Зельдович, Александр Ефимович (род. 1958) — российский режиссёр и сценарист.